Kada peut désigner :

Toponymie 
 Kada, commune du Burkina Faso,
Kada, petite ville du Togo,
, petite ville du Tibet,
 Aïn Kada, petite ville d'Algérie,
 Sidi Kada, petite ville d'Algérie.

Personnalités 

Yukiko Kada, universitaire japonaise

Homophone :
John Erik Kaada, compositeur norvégien

Homonymie de toponyme